

Михайлівський район — район Запорізької області
 Михайлівський район — колишній район Сумської округи
 Михайлівський район — колишній район Хмельницької області

Див. також 
 Михайловський район